Джованні Аньєллі (1921—2003) — італійський підприємець
 Джованні Аньєллі (1866—1945) — італійський підприємець та політик